Апаш (, ) — коммуна на северо-востоке Франции в регионе Гранд-Эст (бывший Эльзас — Шампань — Арденны — Лотарингия), департамент Мозель, округ Тьонвиль, кантон Бузонвиль.

Площадь коммуны — 3,35 км², население — 899 человек (2006) с тенденцией к росту: 1003 человека (2013), плотность населения — 299,4 чел/км². Ранее входила в состав Лотарингии.

Коммуна размещена на границе сразу трёх государств — Франции, Германии и Люксембурга. К северу от Апаша находится известный люксембургский городок Шенген.

Население 
Численность населения коммуны в 2008 году составляла 942 человека, в 2012 году — 1004 человека, а в 2013-м — 1003 человека.

Динамика населения:

Экономика 
В 2010 году из 660 человек трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) 526 были экономически активными, 134 — неактивными (показатель активности 79,7 %, в 1999 году — 70,6 %). Из 526 активных трудоспособных жителей работали 466 человек (242 мужчины и 224 женщины), 60 числились безработными (32 мужчины и 28 женщин). Среди 134 трудоспособных неактивных граждан 37 были учениками либо студентами, 55 — пенсионерами, а ещё 42 — были неактивны в силу других причин.

Достопримечательности (фотогалерея)

Примечания

Ссылки